Лерос — греческий топоним. Может означать:
 Лерос — остров в Эгейском море.
  — остров в заливе Сароникос.
 Лерос, Гео Багратович (род. 1989) — украинский политик, режиссёр, деятель культуры.